

Le bataillon, nom commun 
 Un bataillon, un type d'unité militaire. 
 Le bataillon scolaire, enseignement militaire à l'école publique en France de 1881 à 1893.
 Les Bataillons de la jeunesse, groupes de jeunes communistes engagés en France durant l'Occupation allemande en 1941 et 1942.

Nom de personne 
 Mgr Pierre Bataillon (1810-1877), vicaire apostolique du Pacifique Occidental,
 Eugène Bataillon (1864-1953), un biologiste français,
 Marcel Bataillon (1895-1977), fils du précédent, un hispaniste français,
 Claude Bataillon (1931-), fils du précédent, un historien français,
 Laure Guille-Bataillon, (1928-1990), hispaniste, traductrice et critique littéraire française, belle-fille de Marcel Bataillon et belle-sœur de Claude Bataillon,

Bataillon dans les arts 
 Le Bataillon, film tchécoslovaque de 1927 réalisé par Přemysl Pražský.
 Bataillon, film de Dmitri Meskhiev (2015). 
 Prix Laure-Bataillon, prix littéraire attribué depuis 1986 pour récompenser la meilleure œuvre de fiction traduite en langue française durant l'année écoulée.

Toponyme 

Homonymie de patronyme